Encore kan syfta på:

 Encore (album av Vanilla Ninja) – femte studioalbumet från 2021 av den estniska gruppen Vanilla Ninja
Encore (klädmärke) – ett klädmärke
Encore (musikalbum) – ett musikalbum av Eminem
Encore (sång) – en singel av Eminem från albumet med samma namn
Encore Las Vegas – ett kasino och hotell.

Se även
 Extranummer